Das Colgate NSW Tournament 1977 war ein Tennisturnier der Damen in der australischen Metropole Sydney.

Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1977 und fand vom 14. bis zum 20. November statt.

Einzel

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1977
Tennisturnier in Sydney